Ольга Константиновна Богда́нова (1896—1982) — советский химик, специалист в области органического катализа.

Биография 
В 1920-х годах работала в лаборатории завода синтетического каучука.

С начала 1930-х годов — в ИОХАН имени Н. Д. Зелинского. Ученица и многолетняя сотрудница академиков Н. Д. Зелинского и А. А. Баландина.

Основные достижения 
 А. А. Баландин, О. К. Богданова, А. П. Щеглова в I941—I942 годах разработали и внедрили на Казанском заводе СК метод получения бензостойкого (тиокольного) каучука, нашедшего широкое применение в производстве «самозатягивающихся» (вернее, «самозаплавляющихся» при попадании пуль) покрытий бензобаков для самолетов.
 В 1946—1952 годах разработан новый метод получения 1.3-бутадиена на хромоксидных катализаторах из нефтяного сырья, который был внедрен в промышленность на заводах СК в Стерлитамаке и Сумгаите (О. К. Богданова, А. П. Щеглова;
 В 1974—1981 годах О. К. Богданова и Д. П. Беломестных разработали способ получения стирола и его гомологов окислительным дегидрированием алкилбензола над многокомпонентным хромсодержащим оксидным катализатором, который превосходил все известные промышленные катализаторы дегидрирования этилбензола.

Доктор химических наук, старший научный сотрудник.

Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1950) — за разработку и внедрение в промышленность катализатора нового химического процесса
 орден Трудового Красного Знамени (1953, 1967).
 медали

Источники 
 Вклад ученых Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН в развитие органического катализа 
 Из истории катализа в производстве синтетического каучука (о работах О. К. Богдановой в связи со 110-летием со дня её рождения) [Текст] / М. А. Ряшенцева // Катализ в промышленности. — 2007. — N 3. — С. . 51-54. — Библиогр.: с. 54 (19 назв.)
 ВКЛАД ИНСТИТУТА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ АН СССР В ДОСТИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.
 

Похороненные на Ваганьковском кладбище